Rhizobium ist eine Gattung gramnegativer Bodenbakterien, die Stickstoff (Distickstoff N2) fixieren.
Rhizobium-Arten bilden eine endosymbiotische stickstofffixierende Assoziation mit Wurzeln von (hauptsächlich) Leguminosen (Hülsenfrüchtler), aber auch einigen Blütenpflanzen.

Die Bakterien besiedeln Pflanzenzellen in Wurzelknöllchen (), wo sie mit Hilfe des Enzyms Nitrogenase Luftstickstoff in Ammoniak (NH3) umwandeln und anschließend organische Stickstoffverbindungen wie Glutamin oder Ureide an die Pflanze abgeben. Die Pflanze wiederum versorgt die Bakterien mit organischen Verbindungen, die sie durch Photosynthese erzeugt.
Diese für beide Seiten vorteilhafte Beziehung gilt für alle Rhizobien, von denen die Gattung Rhizobium ein typisches Beispiel (Typusgattung) ist.
Rhizobium ist auch in der Lage, Phosphor (d. h. Phosphat) zu solubilisieren.

Beschreibung 
Rhizobium geht mit bestimmten Pflanzen wie Leguminosen (Hülsenfrüchtlern) eine symbiotische Beziehung ein und bindet Stickstoff aus der Luft (Distickstoff N2) in Ammoniak (NH3), der als natürlicher Dünger für die Pflanzen dient.
Von Mikrobiologen des Agricultural Research Service (ARS) der USA werden Studien durchgeführt, um Wege zu finden, diese biologische Stickstofffixierung von Rhizobium zu nutzen.
Diese Forschung umfasst die genetische Kartierung verschiedener Rhizobienarten mit ihren jeweiligen symbiotischen Pflanzenarten, wie Luzerne oder Soja.
Ziel dieser Forschung ist es, ohne den Einsatz von Düngemitteln die Produktivität der Pflanzen zu steigern.

Je nach Pflanzen- und Rhizobium-Art kann sich die Symbiose zwischen mutualistisch (zum gegenseitigen Nutzen) und parasitär (zum Schaden des einen) bewegen. So gilt etwa ein Befall mit Rhizobium rhizogenes als Pflanzenkrankheit.

In der Molekularbiologie wurde Rhizobium (wie auch Bradyrhizobium) als Verunreinigung (Kontamination) von Reagenzien für DNA-Extraktionskits und Reinstwassersystemen identifiziert, was dazu führen kann, dass es fälschlicherweise in Mikrobiota- oder Metagenom-Datensätzen erscheint.
Das Vorhandensein von stickstofffixierenden Bakterien als Verunreinigung kann auf die Verwendung von Stickstoffgas bei der Reinstwasserproduktion zurückzuführen sein, um das mikrobielle Wachstum in Lagertanks zu hemmen.

Rhizobien sind möglicherweise in der Lage, der Geruchsbildung in Waschmaschinen entgegen zu wirken. Befragungen, Messungen und weitere in-vitro-Untersuchungen der Hochschule Rhein-Waal deuten hierauf hin.

Historie und Etymologie 
Martinus Beijerinck war der erste, der 1888 einen Mikroorganismus aus den Knöllchen von Leguminosen isolierte und kultivierte. Er gab ihm den Namen Bacillus radicicola, der heute im Bergey's Manual of Determinative Bacteriology unter der Gattung Rhizobium geführt wird.

Rhizobium ist neulateinisch, abgeleitet aus einer Zusammensetzung von  und .

Systematik 
Die folgende Systematik der Gattung Rhizobium folgt der List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) mit Stand 28. Mai 2021.

Bestätigte Arten 
Die Gattung umfasst die folgenden Arten nach LPSN die unten angeführten Arten:

Dattung Rhizobium  1889 (Approved Lists 1980) emend.  et al. 2001, nom. approb.
 Rhizobium acidisoli  et al. 2016
 Rhizobium aegyptiacum  et al. 2016
 Rhizobium aethiopicum  et al. 2017
 Rhizobium aggregatum  et al. 2011
 Rhizobium alamii  et al. 2009

 Rhizobium altiplani  et al. 2016
 Rhizobium alvei  et al. 2015
 Rhizobium anhuiense  et al. 2015
 Rhizobium aquaticum  et al. 2019
 Rhizobium arenae  et al. 2017
 Rhizobium arsenicireducens  et al. 2020

 Rhizobium azibense  et al. 2014
 Rhizobium azooxidifex  et al. 2016
 Rhizobium bangladeshense  et al. 2015
 Rhizobium binae  et al. 2015

 Rhizobium calliandrae  et al. 2013

 Rhizobium capsici  et al. 2015
 Rhizobium cauense  et al. 2015
 Rhizobium cellulosilyticum  et al. 2007
 Rhizobium changzhiense  et al. 2021
 Rhizobium chutanense  et al. 2019

 Rhizobium daejeonense  et al. 2005
 Rhizobium dioscoreae  et al. 2020
 Rhizobium ecuadorense  et al. 2015
 Rhizobium endolithicum  et al. 2014
 Rhizobium endophyticum  et al. 2010
 Rhizobium esperanzae  et al. 2017
 Rhizobium etli  et al. 1993
 Rhizobium fabae  et al. 2008
 Rhizobium favelukesii  et al. 2016
 Rhizobium flavum  et al. 2014

 Rhizobium freirei  et al. 2013

 Rhizobium gallicum  et al. 1997
 Rhizobium gei  et al. 2016

 Rhizobium grahamii  et al. 2011
 Rhizobium hainanense  et al. 1997
 Rhizobium halophytocola  et al. 2012
 Rhizobium helianthi  et al. 2015

 Rhizobium hidalgonense  et al. 2020

 Rhizobium indigoferae  et al. 2002
 Rhizobium ipomoeae  et al. 2016
Rhizobium jaguaris  et al. 2013

 Rhizobium laguerreae  et al. 2014

 Rhizobium leguminosarum  — Typus
 Rhizobium lemnae  2014
 Rhizobium lentis  et al. 2015
 Rhizobium leucaenae  et al. 2011
 Rhizobium loessense  et al. 2003

 Rhizobium lusitanum  et al. 2006
 Rhizobium marinum  et al. 2015
 Rhizobium mayense  et al. 2013

 Rhizobium mesoamericanum  et al. 2011
 Rhizobium mesosinicum  et al. 2009
 Rhizobium metallidurans  et al. 2015
 Rhizobium miluonense  et al. 2008
 Rhizobium mongolense  et al. 1998
 Rhizobium multihospitium  et al. 2008
 Rhizobium naphthalenivorans  et al. 2012

 Rhizobium oryzicola  et al. 2015

 Rhizobium pakistanense corrig.  et al. 2015

 Rhizobium paranaense  et al. 2014
 Rhizobium petrolearium  et al. 2012
 Rhizobium phaseoli  (Approved Lists 1980)
 Rhizobium pisi  et al. 2008
 Rhizobium populi  et al. 2014

 Rhizobium puerariae  et al. 2016

 Rhizobium rhizogenes  et al. 1930)  et al. 2001
 Rhizobium rhizophilum  et al. 2020
 Rhizobium rhizoryzae  et al. 2014
 Rhizobium rosettiformans  et al. 2011

 Rhizobium ruizarguesonis  et al. 2020

 Rhizobium selenitireducens  et al. 2008

 Rhizobium smilacinae  et al. 2014
 Rhizobium soli  et al. 2010
 Rhizobium sophorae  et al. 2014
 Rhizobium sophoriradicis  et al. 2014

 Rhizobium straminoryzae  et al. 2014

 Rhizobium sullae  et al. 2002

 Rhizobium tarimense  et al. 2012

 Rhizobium tibeticum  et al. 2009

 Rhizobium tropici  et al. 1991
 Rhizobium tubonense  et al. 2011
 Rhizobium tumorigenes  et al. 2019

 Rhizobium vallis  et al. 2011

 Rhizobium viscosum  et al. 1965)  et al. 2017

 Rhizobium wenxiniae  et al. 2017
 Rhizobium wuzhouense  et al. 2018
 Rhizobium yanglingense  et al. 2001
 Rhizobium yantingense  et al. 2015
 Rhizobium zeae  et al. 2017

Vorläufig zugewiesene Arten 
Die folgenden Arten wurden zwar beschrieben, aber nicht nach dem  (ICNB) validiert:
 „Rhizobium album“  et al. 2019
 „Rhizobium albus“  et al. 2017
 „Rhizobium deserti“  et al. 2020
 „Rhizobium flavescens“  et al. 2021
 „Rhizobium glycinendophyticum“  et al. 2020
 „Rhizobium halotolerans“  2013
 „Rhizobium hedysari“  et al. 2017
 „Rhizobium helanshanense“  et al. 2012
 „Rhizobium indicum“  et al. 2020
 „Rhizobium kunmingense“  et al. 2010

 „Candidatus Rhizobium massiliense“  et al. 2004.
 „Rhizobium oryzihabitans“  et al. 2020
 „Rhizobium panacihumi“  et al. 2019
 „Rhizobium phenanthrenilyticum“  et al. 2011
 „Rhizobium pongamiae“  et al. 2013
 „Rhizobium qilianshanense“  et al. 2013
 „Rhizobium rhizolycopersici“  et al. 2021
 „Rhizobium rhizosphaerae“  et al. 2017
 „Rhizobium terrae“  et al. 2020

Verschiebungen 
Folgende Arten wurden anderen Gattungen zugeordnet:
 zu Agrobacterium:
 Rhizobium larrymoorei ⇒ Agrobacterium larrymoorei
 Rhizobium nepotum ⇒ Agrobacterium nepotum
 Rhizobium pusense ⇒ Agrobacterium pusense
 Rhizobium radiobacter ⇒ Agrobacterium radiobacter
 Rhizobium rubi ⇒ Agrobacterium rubi
 Rhizobium skierniewicense ⇒ Agrobacterium skierniewicense
 zu Allorhizobium:
 Rhizobium borbori ⇒ Allorhizobium borbori
 Rhizobium oryzae ⇒ Allorhizobium oryzae
 Rhizobium oryziradicis ⇒ Allorhizobium oryziradicis
 Rhizobium paknamense ⇒ Allorhizobium paknamense
 Rhizobium pseudoryzae ⇒ Allorhizobium pseudoryzae
 Rhizobium taibaishanense ⇒ Allorhizobium taibaishanense
 Rhizobium undicola ⇒ Allorhizobium undicola
 Rhizobium vitis ⇒ Allorhizobium vitis
 zu Bradyrhizobium:
 Rhizobium japonicum ⇒ Bradyrhizobium japonicum
 Rhizobium lupini ⇒ Bradyrhizobium lupini
 zu Ensifer:
 Rhizobium fredii ⇒ Ensifer fredii
 Rhizobium meliloti ⇒ Ensifer meliloti
 zu Mesorhizobium:
 Rhizobium ciceri ⇒ Mesorhizobium ciceri
 Rhizobium huakuii ⇒ Mesorhizobium huakuii
 Rhizobium loti ⇒ Mesorhizobium loti
 Rhizobium mediterraneum ⇒ Mesorhizobium mediterraneum
 Rhizobium tianshanense ⇒ Mesorhizobium tianshanense
 zu Mycoplana:
 Rhizobium subbaraonis ⇒ Mycoplana subbaraonis
 zu Neorhizobium:
 Rhizobium alkalisoli ⇒ Neorhizobium alkalisoli
 Rhizobium galegae ⇒ Neorhizobium galegae
 Rhizobium huautlense ⇒ Neorhizobium huautlense
 Rhizobium vignae ⇒ Neorhizobium vignae
 zu Pararhizobium:
 Rhizobium giardinii ⇒ Pararhizobium giardinii
 Rhizobium helanshanense ⇒ Pararhizobium helanshanense
 Rhizobium herbae ⇒ Pararhizobium herbae
 Rhizobium sphaerophysae ⇒ Pararhizobium sphaerophysae

Phylogenie 
Die gegenwärtig akzeptierte Taxonomie der Gattung Rhizobium basiert auf der ,
die Phylogenie basiert auf der Analyse des gesamten Genoms:

Weblinks 
 Rhizobium leguminosarum (Memento im Webarchiv vom 13. März 2016), Forschung an Rhizobium leguminosarum im Norwich Research Park,  Microbes in Norwich (Micron), dazu: Introducing Micron
 Roger Griffith: Nature Insights - Plants with Blood! Root Nodules on Clover, Video und Kommentar zu Wurzelknöllchen und Rhizobium in Weißklee

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Hyphomicrobiales
Hyphomicrobiales (Ordnung)
Pflanzenernährung